2 miejscowości w Polsce: 
 Łężany – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Miejsce Piastowe 
 Łężany – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Reszel